Canalini – abitanti di Canal San Bovo
Canalini – abitanti di Canale d'Agordo